

Огньово — село, Казанський район, Тюменська область
 Огньово — присілок, Міжріченський район, Вологодська область